Силичи — горнолыжный центр в Логойском районе Минской области (Белоруссия).
Расположен в 32 км от Минска около села Силичи.

Информация о горнолыжном центре

Трассы 
 тринадцать трасс для катаний, различной степени сложности протяжённостью 650 м, 700 м и 920 м, а также экстрим-парк (сноупарк, хафпайп, 2 больших трамплина). Оборудованы 2-х кресельной и 4-х кресельной канатной дорогой.
 учебная трасса протяжённостью 120 м. Оборудована бугельным подъёмником.
 детская трасса протяжённостью 70 м. Оборудована бугельным подъёмником.
 тюбинговая трасса. Оборудована бугельным подъёмником.
 трасса для катания на снегоходах протяжённостью 2,5 км.
 трасса для беговых лыж протяжённостью 1,1 км.

Дополнительная информация 
 перепад высот на горнолыжных трассах достигает более 100 м.
 в вечернее время все трассы освещены.
 имеется система искусственного оснеживания, позволяющая производить снег, начиная с температуры −3 °C.
 склоны трасс ровняются ратраком.
 есть ночные катания

Другие услуги 
 Имеется: гостиница на 100 мест, гостевые домики, два ресторана, кафе, пункт проката горнолыжного снаряжения, медпункт, мини-маркет, отделение АСБ «Беларусбанк», киоск «Белпочта».
 действует бесплатная автостоянка на 850 автомобильных мест.
 с января 2007 открылся спортивный зал, который в зимний период используется как крытый каток.

См. также 
 Раубичи
 Горнолыжный комплекс «Мозырь»

Ссылки 
 Официальный сайт
 Силичи на искусственном снегу
 РГЦ «Силичи»: фотографии, карта проезда, расписание маршрутных такси
 ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР «СИЛИЧИ»: описание, фото, экскурсии и экскурсоводы

Минская область